El topónimo en gallego Toxa puede hacer referencia a:

Río Toja, afluente meridional del río Deza.
Cascadas del Toja, en el municipio de Silleda.
Isla de La Toja, en el municipio de El Grove.
Isla de La Toja Pequeña, del municipio de El Grove.
Lugar de Toxa, en la parroquia de Puentecesures, municipio de Puentecesures.
Lugar de Toxa, en la parroquia de Bazar, municipio de Santa Comba.
Lugar de Toxa, en la parroquia de Silleda, municipio de Silleda.
Lugar de Toxa, en la parroquia de San Fiz de Quión, municipio de Touro.
Lugar de Toxa, en la parroquia de Vimianzo, municipio de Vimianzo.
Lugar de Toxa, en la parroquia de Muíño, municipio de Zas.
Lugar de Toxa, en la parroquia de Zas, municipio de Zas.